Het ATP-toernooi van São Paulo 2012 (officieel: Brasil Open) werd van 13 tot en met 19 februari gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door de Spanjaard Nicolás Almagro, die in de finale de Italiaan Filippo Volandri versloeg met 6-3, 4-6, 6-4.
Het dubbelspel werd gewonnen door de Amerikaan Eric Butorac en thuisspeler Bruno Soares; zij versloegen in de finale de Slowaak Michal Mertiňák en thuisspeler André Sá met 3-6, 6-4, [10-8].

Het toernooi van 2012 trok iets meer dan 45.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo